Farga ist der Name folgender Orte:

 Farga (Maïné-Soroa), Dorf in der Gemeinde Maïné-Soroa, Niger
 Farga (Tchadoua), Dorf in der Gemeinde Tchadoua, Niger

Farga ist der Familienname folgender Personen:
 Lluís Millet i Farga (1911–1976), katalanischer Cellist